Giros puede referirse a los siguientes:

 Giros, segundo álbum del músico de rock argentino Fito Páez, publicado en 1985.
 Giros, sencillo y canción del músico de rock argentino Fito Páez, publicado en el álbum homónimo en 1985.